Brigitte Friesz (née en 1944), scénographe et artiste peintre allemande ;
 Othon Friesz (1879-1949), peintre français.